El nombre Mongolia puede referirse a los siguientes términos:

Países 

 Mongolia, país de Asia sin salida al mar ubicado entre Rusia y China.
 República Popular de Mongolia, país de Asia que existió desde 1924 hasta 1992.
 Imperio de Mongolia, imperio creado por Gengis Kan, el cual existió desde 1206 hasta 1368.

Territorios 

 Kanato de Mongolia, provincia que perteneció a China desde 1911 hasta 1924, año en el que se independizó.
 Mongolia Interior o Mongolia Sur, región autónoma de China.
 Mongolia Exterior o Mongolia Norte, zona compartida entre la actual Mongolia y Tuvá (república constituyente de Rusia).

Otros 
 Mongolia, revista satírica de España.